Etzenberg ist der Ortsname von

 Etzenberg (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Etzenberg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Siehe auch:
 Etzberg
 Ezenberk